Quarata ima više značenja:
 Quarata, Arezzo
 Quarata, Verbano-Cusio-Ossola